Le nom de « Valentia » a été utilisé à deux reprises par le constructeur britannique Vickers. Il peut faire référence à :

 Le Vickers Valentia, un hydravion britannique des années 1920 ;
 Le Vickers Type 264 Valentia, un avion de transport britannique des années 1930.